ANG je lahko:
 mednarodna avtomobilska oznaka za Angolo.
 kratica za Zračno narodno gardo (angl. Air National Guard)
 oznaka valute: Gulden Nizozemskih Antilov

Glej tudi 

Kratice